Sture Andersson, švedski hokejist, * 18. november 1949, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral vso kariero za klub MoDo Hockey, s katerim je v sezoni 1978/79 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka in za katerega je igral petnajst zaporednih sezon. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je bil prav tako dobitnik bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 34 tekem.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 4
| 6
| 10
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 72/73
|
| 20
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 3
| 8
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 7
| 3
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 32
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 22
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 18
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 3
| 10
| 13
|
| 12
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 30
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 34
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 8
| 9
| 17
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 10
| 9
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 83/84
|
| 34
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey